Soldier — многозначное слово.

 Soldier (альбом) — студийный альбом прото-панк музыканта Игги Попа, выпущенный в 1980 году.
 Soldier (песня Destiny’s Child) — песня с альбома Destiny Fulfilled (из 2004 года).
 Soldier (песня Томаса Андерса) — сингл певца Томаса Андерса с альбома Different, выпущенный фирмой Teldec.
 Soldier 2 Soldier — совместный студийный альбом stic.man и Young Noble — участников групп dead prez и Outlawz.
 Soldier Radio Waveform — закрытый протокол радиосвязи в JTRS (Joint Tactical Radio System) радиостанциях.
 Soldier of Love — шестой студийный альбом британской группы Sade, выпущенный в феврале 2010 года.
 Soldier of Love (Lay Down Your Arms) — песня, написанная Баззом Кейзоном и Тони Муном.
 Soldiers of Anarchy — компьютерная стратегическая игра, разработанная компанией Silver Style Entertainment.

См. также 
 
 Soldat